Жажда е желанието да се приемат течности.

Жажда може да се отнася за:
 „Жажда“ (Törst), шведски филм от 1949 г.
 „Жажда“ (प्यासा), индийски филм от 1957 г.
 „Жажда“, съветски филм от 1959 г.
 „Жажда“ (Жед), македонски филм от 1971 г.
 „Жажда“ (Thirst), австралийски филм от 1979 г.
 „Жажда“ (박쥐), южнокорейски филм от 2009 г.
 „Жажда“ (Thirst), австралийски филм от 2012 г.
 „Жажда“, български филм от 2015 г.